Această pagină este o listă a celor 44 de comitate din statul Idaho:

Referințe 

 
 Comitate
Comitate
Idaho